Ludo har flere betydninger:

 Ludo – klassisk brætspil
 Ludo (tv-serie) – DR's tv-serie fra 1985
 Ludo (film) - film fra 2014 af Katrin Ottarsdóttir